Stazione di Rivarolo Canavese
 Stazione di Genova Rivarolo